ENAP est un sigle de quatre lettres, qui peut désigner : 

 École nationale d'administration publique (Université du Québec)
 École nationale d'administration pénitentiaire (France)
 Empresa Nacional del Petróleo, compagnie pétrolière chilienne
 Entreprise nationale algérienne de presse
 Entreprise nationale des peintures (Algérie)